Mogi Mirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mogi Mirim (ort i Brasilien), São Paulo, Mogi-Mirim, 
 Mogi-Mirim, kommun, São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar